

Des produits 

 Hyundaï Aero, un bus fabriqué par la firme sud-coréenne Hyundaï
 Aero, le nom des voitures sportives de Saab
 Aero, l'interface utilisateur de Windows 7 (et Windows Vista)
 AERO, un album de Jean Michel Jarre sorti en 2004, ou son concert au Danemark en 2002 nommé concert AERO
 Aero the Acro-Bat, un jeu de plate-forme sorti en 1993
 H-Aero, un avion hybride conçu comme un dirigeable hybride

Des entreprises 
 Aero, une marque automobile tchécoslovaque de 1929 à 1947, qui a construit l'Aero 30 et l'Aero 50
 Aero Commander, un constructeur d'avion américain
 Aero Design DG-1, un constructeur d'avions de course américain
 Aero Bravo, une entreprise brésilienne de services et de négoce aéronautique
 Aero Boero, une entreprise argentine de construction aéronautique
 Aero Vodochody, un constructeur d'avion tchèque
 Aero Ltd, un constructeur d'avion polonais

Autres 

 Ærø, une île du Danemark
 aéro, diminutif d'aérospatiale ou d'aéronautique
 Aero, une barre chocolatée produite par  Nestlé (anciennement par Rowntree's) en 1935
 Aero (Lei Ling), une super-héroïne chinoise de l'univers Marvel Comics.